БЭС — аббревиатура, может означать следующие понятия:
 Большой энциклопедический словарь.
 Биологический энциклопедический словарь.